-{XXIV}- Летња Универзијада 2007. одржанана је у Бангкоку (Тајланд) од 8. августа до 18. августа 2007. године. Отварање је било на Националном стадиону Раџамангала.

Спортови на Универзијади

Биланс медаља по спортовима

Атлетика

Кошарка

Мачевање

Фудбал

Спортска гимнастика

Ритмичка гимнастика

Џудо

Пливање

Ватерполо

Скокови у воду

Тенис

Стони тенис

Одбојка

Бадминтон

Голф

Софтбол

Теквондо

Стрељаштво

Спољашње везе 
 Резултати атлетике за мушкарце
 Резултати атлетике за жене
 Резултати кошарка
 Резултати тениса

Летње Универзијаде
Спорт у Тајланду

Спорт у 2007.